NFL sezona 1988. je 69. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 4. rujna 1988. Super Bowl XXIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 22. siječnja 1989. u Miamiju u Floridi na Joe Robbie Stadium sastali pobjednici AFC konferencije Cincinnati Bengalsi i pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi. Pobijedili su 49ersi rezultatom 20:16 i tako osvojili svoj treći naslov prvaka u povijesti.

Prije početka sezone 1988., momčad Cardinalsa se iz St. Louisa u Missouriju preselila u Phoenix u Arizoni u čijem predgrađu igraju i danas pod imenom Arizona Cardinals.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1988.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Dan Marino, Miami Dolphins - 4434
Najviše jarda probijanja: Eric Dickerson, Indianapolis Colts - 1659
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Henry Ellard, Los Angeles Rams - 1414

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Reggie White, Philadelphia Eagles - 18
Najviše presječenih lopti: Scott Case, Atlanta Falcons - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Cincinnati Bengals - 448 (28,0 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Cincinnati Bengals - 378,6 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Miami Dolphins - 282,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Cincinnati Bengals - 169,4 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Chicago Bears - 215 (13,4 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Minnesota Vikings - 255,7 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Kansas City Chiefs - 152,1 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Chicago Bears - 82,9 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1988. u NFL-u
NFL.com, sezona 1988.

Izvori 

1988